Кардо́зу (фамилия)

 Кардозу, Барбьери (1907—1985) — португальский полицейский, деятель спецслужб и политик.
 Кардозу, Висенте Лисиниу (1889—1931) — бразильский инженер-строитель, писатель, один из основателей ФК «Ботафого».
 Кардозу, Гонсалу (род. 2000) — португальский футболист.
 Кардозу, Даниэл (род. 1988) — южноафриканский футболист.
 Кардозу, Лаура (род. 1927) — бразильская актриса театра, кино и телевидения.
 Кардозу, Лисиниу Атанасиу (1852—1926) — бразильский учёный-медик, гомеопат, педагог, математик.
 Кардозу, Мигел Фелипе (род. 1994) — португальский футболист.
 Кардозу, Нуно (род. 1961) — португальский политик.
 Кардозу, Режис (1934—2005) — бразильский актёр и режиссёр.
 Кардозу, Рут (1934—2000) — бразильская шахматистка, международный мастер среди женщин.
 Кардозу, Фернанду Энрике (род. 1931) — бразильский государственный деятель.
 Кардозу да Силва Паиш, Сидониу Бернардину (1872—1918) — португальский военный и политический деятель.
 Кардозу, Эдди (род. 1978) — ангольский и португальский футбольный тренер.

Составные фамилии
 Пасуш да Силва Кардозу, Луиш душ (род. 1955) — ангольский военный и политик, один из лидеров мятежа Nitistas 27 мая 1977 года.
 Феррейра Кардозу, Лукас (род. 1994) — бразильский футболист.

Кардозу (географические объекты)
 Кардозу (Бразилия) — муниципалитет в штате Сан-Паулу.
 Кардозу-Морейра — муниципалитет в штате Рио-де-Жанейро, Бразилия.

См. также